Deux comtés d'Australie et trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Murray ( aux États-Unis,  en Australie) :
 en Australie:
 Comté de Murray en Nouvelle-Galles du Sud
 Comté de Murray en Australie-Occidentale
 aux États-Unis:
 Comté de Murray, situé dans l'État de Géorgie ;
 Comté de Murray, situé dans l'État du Minnesota ;
 Comté de Murray, situé dans l'État de l'Oklahoma.